WFP:

 Всесвітня продовольча програма ()
 Windows File Protection
 Windows Filtering Platform
 Wong Fu Productions
 Western Forest Products